Итамбе (порт. Itambé) — топоним.

 Итамбе — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Итамбе — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Итамбе — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.

См. также 
 Итамбе-ду-Мату-Дентру